David Evans může být:

 David Evans (skladatel) (1874–1948) – velšský hudební skladatel
 David Evans (mikrobiolog) (1909–1984) – anglický mikrobiolog
 David Evans (podnikatel) (1804–1870) – britský podnikatel působící v Praze
 Dave Evans (* 1953) – velšský zpěvák
 The Edge, vlastním jménem David Howell Evans (* 1961) – hudebník